Lista över finländska ångfartyg är en ofullständig lista över aktuella finländska ångfartyg.

Tabell

Källor 
Finlands ångfartygssällskaps webbplats
Fartyg som godkänts för Traditionsfartygsregistret
Gunnar Hedman: Passagerarångbåtar i Norden, Stiftelsen Skärgårdsbåtens skriftserie nummer 7, Stockholm 1992

 
Ångfartyg